Das Wort Kickers leitet sich vom englischen Verb to kick („treten“) ab und ist

Namensbestandteil verschiedener Fußballvereine:
 Karlsruher Kickers (fusion mit Karlsruher FV)
 Kickers Offenbach
 Stuttgarter Kickers
 Frankfurter Kickers (heute Eintracht Frankfurt)
 Kickers Emden
 BSC Kickers 1900
 Würzburger Kickers
 Kickers 94 Markkleeberg
 Kickers Mühleholz
 Richmond Kickers
 der Name einer Animeserie, siehe Kickers (Anime)

Siehe auch:
 Kick
 Kicker